Il singolare del torneo di tennis Bauer Cup 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jared Palmer che ha battuto in finale Wolfgang Schranz 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Rainer Schüttler (quarti di finale)
 Michael Kohlmann (secondo turno)
 Bernd Karbacher (semifinali)
 Christian Vinck (primo turno)

 Neville Godwin (secondo turno)
 Ivo Heuberger (secondo turno)
 Lars Burgsmüller (primo turno)
 Wolfgang Schranz (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bauer Cup 1998